Kő-hegy kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Kő-hegy (Budaörs), 
 Kő-hegy (Üröm), 

Robotskapade Ungernförgreningar